Lichtenauer steht für:

 Lichtenauer Mineralquellen, deutscher Getränkehersteller

Personen:
 Alois Ludwig Lichtenauer (1788/89–1836), badischer Verwaltungsjurist

 Fritz Lichtenauer (* 1946), österreichischer Journalist, Publizist, Schriftsteller und Grafiker
 Philipp Lichtenauer (1799–1850), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Lichtenau
 Liechtenauer